Фетије може бити:

 Фетије на турском значи победа
 Фетије (град), град на југозападу Турске
 Фетије (џамија), џамија/музеј у Цариграду